Van der Swaelmen est le patronyme de plusieurs personnes :

 Louis-Léopold Van der Swaelmen, urbaniste belge
 Louis Van der Swaelmen, architecte et urbaniste belge, fils de Louis-Léopold Van der Swaelmen